Колубарский округ () — округ в западной части Сербии, относится к статистическому региону Шумадия и Западная Сербия.

Административное деление 
Территория округа поделена на 6 общин:
 Валево
 Осечина
 Уб
 Лайковац
 Мионица
 Льиг

Население 
Этнический состав населения округа отличается однородностью: здесь проживает 166 325 сербов (95 %) и 4045 цыган (2 %) (2011).

Населённые пункты

Примечания 

Округа Сербии
Шумадия и Западная Сербия